

Geografia
Messico
El Limón – comune messicano nello stato di Jalisco
 Panama
El Limón – corregimiento della provincia di Herrera
 Repubblica Dominicana
 El Limón – distretto municipale di Jimaní
 El Limón – distretto municipale di Samaná
 El Limón – distretto municipale di Villa González
 Venezuela
El Limón – città dell'Aragua

Pagine correlate 
 Limon